Lawndale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lawndale (Delaware)
 Lawndale (Illinois)
 Lawndale (Kalifornien)
 Lawndale (Maryland)
 Lawndale (Michigan)
 Lawndale (Minnesota), im Wilkin County
 Lawndale (North Carolina)
 Lawndale (Ohio)
 Lawndale (Pennsylvania)

 Lawndale Township (McLean County, Illinois)